Life Time – album di Tony Williams del 1964
 Life Time – album dei Rollins Band del 1987

Pagine correlate 
 Lifetime